Osoby:
 Frank McCourt – amerykański piłkarz
 Frank McCourt – amerykański pisarz
 Jim McCourt – irlandzki bokser
 Malachy McCourt – amerykański aktor
 Patrick McCourt – irlandzki piłkarz

Zobacz też:
 Court